Прва „А” Београдска лига у сезони 1980/81. бројала је 14 клубова. Виши степен такмичења је Београдска зона, а нижа Друга Београдска лига.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1980/81. следећи клубови су променили ранг:	
 Срем из Јакова као првопласирани тим Прве „А” Београдске лиге преселио се у Београдску зону.
 За сезону 1981/82. формира се јединствена Прва Београдска лига	
У јединствену Прву Београдску Лигу пласирали су се:
Будућност, Добановци 
Палилулац, Крњача 
Телеоптик, Земун
Јединство, Сурчин
Змај, Земун
ИМТ, Нови Београд
Остали клубови такмичиће се у Међуопштинским лигама.
 Посећеност утакмица:
 Највећи број гледалаца 8. колу 6.300
 Најмањи број гледалаца у 7. колу 800.
 Највећи број гледалаца на једној утакмици 5.000, у 8. колу Јединство — Срем (5:3). 
 Најмањи број гледалаца на једној утакмици у 13. колу Телеоптик — Винча (4:2).

Клубови и локација тимова Прве „А” Београдске лиге 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|1. ИМТНови Београд 
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. ЖелезничарБеоград 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. Змај Земун

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. Балкан Миријево 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. ЈединствоСурчин

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|6. ВинчаВинча

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|7. Бежанија Београд 
 

|---
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |8. Телеоптик Земун
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|9. Срем Јаково 	

 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. Будућност Добановци 	
 	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. БСК Борча

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. Дорћол,
Београд
	

 	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. БАСК Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. ПалилулацКрњача 
	

|}

Резултати по колима и број гледалаца

Посећеност утакмица 
Са БАСК-вих утакмица нема извештаја о броју гледалаца.

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #F9F9F9; font-size: 85%; text-align: center" class="wikitable"
!align="right"|  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !!Укупно!!Просек

|- align="right" 
!style="text-align: left"| Коло   1.
|style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |2.000||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |3.500||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 583

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   2. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|1.000||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |100|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #ffe4e1;" |2.850||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 475

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   3.
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |550||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |4.000||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 571

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   4. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|400||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #ffe4e1;" |2.450||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 408

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   5.
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.200||style="background: #ffe4e1;" |(:5) 440

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   6.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #ffe4e1;" |3.900||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 557

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   7.
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.100||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 350

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   8.
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |350||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |5.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |6.300||style="background: #ffe4e1;" |(:5) 1.260

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   9.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #ffe4e1;" |800||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 133

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 10.
|style="background: #C0FFC0;" |70||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |820||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 117

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 11.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |120||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #ffe4e1;" |2.020||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 337

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 12.
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |1.750||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 250

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 13.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |120||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #ffe4e1;" |1.220||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 203

|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
! style="text-align: right" |Укупно јесен
||2.270||1.200||2.400||1.450||10.400||1.400||1.700||2.340||5.000||1.900||1.000||1.300||?||1.550||33.910||  
|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
!style="text-align: right"|Просек јесен
||(:7) 324||(:7) 171||(:7) 343||(:7) 207||(:7) 1.486||(:6) 233||(:5) 340||(:6) 390||(:6) 833||(:5) 380||(:5) 200||(:6) 270||(:) ?||(:6) 258||||

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 14. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #FFFACD;" |?|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #ffe4e1;" |—||style="background: #ffe4e1;" |(:) —

|- align="right" 
!style="text-align: left"| Коло 15.
|style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |3.550||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 507

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 16. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|500||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFFACD;" |?|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #ffe4e1;" |2.300||style="background: #ffe4e1;" |(:5) 460

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 17.
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |1.450||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 242

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 18. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |20||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |50|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #ffe4e1;" |1.720||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 246

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 19. 
|style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |1.850||style="background: #ffe4e1;" |(:4) 463

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 20.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|700||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #ffe4e1;" |2.000||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 333

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 21.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |3.000||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #ffe4e1;" |4.800||style="background: #ffe4e1;" |(:5) 960

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 22.
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |180||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |1.530||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 219

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 23.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #ffe4e1;" |1.850||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 308

|-align="right" 
!style="text-align: left"| Коло 24.
|style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|600||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.250||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 321

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 25.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #ffe4e1;" |2.200||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 367

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 26.
|style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |3.700||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 617

|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
!style="text-align: right" |Укупно пролеће
||3.300||1.750||2.800||1.700||1.950||1.200||800||800||6.900||3.600||1.150||1.150||?||2.100||29.200|| 
|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
!style="text-align: right"|Просек пролеће
||(:6) 550||(:5) 350||(:6) 467||(:6) 283||(:5) 350||(:5) 240||(:6) 133||(:5) 160||(:6) 1.150||(:6) 600||(:5) 230||(:5) 230||(:) ?||(:6 350||||

|- align="right" bgcolor=C0FFC0
!style="text-align: right" |Укупно сезона
!|5.570||2.950||5.200||3.150||12.350||2.600||2.500||3.140||11.900||5.500||2.150||2.450||?||3.650||63.110|| 
|- align="right" bgcolor=C0FFC0
!style="text-align: right"|Просек сезоне
!|(:13) 429||(:12) 246||(:13) 400||(:13) 242||(:12) 1.029||(:11) 236||(:11) 2.500||(:11) 286||(:12) 992||(:11) 500||(:10) 215||(:11) 223||(:) ?||(:12) 304||||

|-  
!align="right"|  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !!Укупно!!Просек
|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #efefef;" 
|| || ||Са БАСК-вих утакмица нема извештаја о броју гледалаца. 
|}

|width"10"| 
|valign="top"|

|}

Резултати и статистика 
Домаћини су наведени у левој колони.

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 95%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| !! style="text-align: left" | Екипа !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
|- 	
!1|| style="text-align: left" | ИМТ 	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #C0FFC0;"|4:2 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|8:3 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFE4E1;"|0:5  	
|- !  style="background: #f9f9f9;"	
	
!2|| style="text-align: left" | Железничар 	
| style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |6:1 || style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:4 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 || style="background: #FFE4E1;" |1:4  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  	
|-	
	
!3|| style="text-align: left" | Змај, Земун 	
|style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |5:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!4|| style="text-align: left" | Балкан 	
|style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |4:3 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |6:0 ||style="background: #C0FFC0;" |6:2 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |6:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |4:4 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2	
|-	
	
!5|| style="text-align: left" | Јединство, Сурчин 	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |5:3  ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!6|| style="text-align: left" | Винча 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 	
|-	
	
!7|| style="text-align: left" | Бежанија	
|style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #C0FFC0;" |6:2 ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |5:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #FFE4E1;" |1:4 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!8|| style="text-align: left" | Телеоптик 	
|style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 	
|-	
	
!9|| style="text-align: left" | Срем, Јаково 	
|style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |5:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;" 	
	
!10|| style="text-align: left" | Будућност, Добановци 	
|style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |9:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  	
|-! 	
	
!11|| style="text-align: left" | БСК, Борча 	
|style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #C0FFC0;" |5:3 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!12|| style="text-align: left" | Дорћол 	
| style="background: #FFE4E1;" |1:2 || style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 || style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFE4E1;" |1:2  ||style="background: #FFE4E1;" |2:5 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!13|| style="text-align: left" | БАСК 	
| style="background: #C0FFC0;" |2:1 || style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |6:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 || style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!14|| style="text-align: left" | Палилулац	
| style="background: #C0FFC0;" |3:1 || style="background: #FFFACD;" |4:4 ||style="background: #C0FFC0;" |5:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX 	
|}	
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  	
|}

Позиције на табели по колима 
{| " cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 99%; text-align: center" class="wikitable sortable"
!align="right"| !!style="text-align: left"|Екипа !!  1!!  2!!  3!!  4!!  5!!  6!!  7!!  8!!  9!!10!!11!!12!!!!14!!15!!16!!17!!18!!19!!20!!21!!22!!23!!24!!25!!
|-
|-! align="right"
!  1||style="text-align: left" | ИМТ, Нови Београд 
|bgcolor=#C0FFC0|14||bgcolor=#C0FFC0|12||bgcolor=#C0FFC0|8||bgcolor=#FFE4E1|10||bgcolor=#FFE4E1|11||bgcolor=#C0FFC0|9||bgcolor=#FFE4E1|11||bgcolor=#C0FFC0|9||bgcolor=#FFE4E1|10||bgcolor=#CEEBFB|10 ||bgcolor=#FFE4E1|11||bgcolor=#C0FFC0|9||bgcolor=#FFE4E1|10||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#CEEBFB|10||bgcolor=#CEEBFB|10||bgcolor=#C0FFC0|7||bgcolor=#CEEBFB|7||bgcolor=#CEEBFB|7||bgcolor=#FFE4E1|8 ||bgcolor=#C0FFC0|7||bgcolor=#CEEBFB|7||bgcolor=#CEEBFB|7||bgcolor=#FFE4E1|8||bgcolor=#CEEBFB|8||style="background: #dcdbd6;"|7 		
|-
|-! align="right"
!  2||style="text-align: left" | Железничар 
|bgcolor=#C0FFC0|13||bgcolor=#C0FFC0|11||bgcolor=#C0FFC0|7||bgcolor=#FFE4E1|9||bgcolor=#FFE4E1|12||bgcolor=#CEEBFB|12||bgcolor=#FFE4E1|13||bgcolor=#FFE4E1|14||bgcolor=#C0FFC0|13||bgcolor=#CEEBFB|13 ||bgcolor=#FFE4E1|14||bgcolor=#CEEBFB|14||bgcolor=#CEEBFB|14||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#CEEBFB|14||bgcolor=#CEEBFB|14||bgcolor=#C0FFC0|11||bgcolor=#C0FFC0|10||bgcolor=#FFE4E1|12||bgcolor=#C0FFC0|11 ||bgcolor=#CEEBFB|11||bgcolor=#CEEBFB|11||bgcolor=#C0FFC0|10||bgcolor=#CEEBFB|10||bgcolor=#FFE4E1|11||style="background: #dcdbd6;"|12 	
|-! align="right"
!  3||style="text-align: left" | Змај, Земун 
|bgcolor=#C0FFC0|12||bgcolor=#FFE4E1|14||bgcolor=#C0FFC0|11||bgcolor=#C0FFC0|6||bgcolor=#C0FFC0|5||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#C0FFC0|4||bgcolor=#CEEBFB|4||bgcolor=#FFE4E1|6||bgcolor=#C0FFC0|4 ||bgcolor=#FFE4E1|6||bgcolor=#C0FFC0|5||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#FFE4E1|6||bgcolor=#CEEBFB|6||bgcolor=#CEEBFB|6||bgcolor=#CEEBFB|6||bgcolor=#C0FFC0|5 ||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#FFE4E1|6||bgcolor=#CEEBFB|6||bgcolor=#CEEBFB|6||style="background: #dcdbd6;"|6 	
|-
|-! align="right"
!  4||style="text-align: left" | Балкан
|bgcolor=#C0FFC0|5||bgcolor=#FFE4E1|8||bgcolor=#FFE4E1|9||bgcolor=#FFE4E1|12||bgcolor=#C0FFC0|9||bgcolor=#FFE4E1|10||bgcolor=#C0FFC0|9||bgcolor=#FFE4E1|10||bgcolor=#C0FFC0|8||bgcolor=#C0FFC0|6 ||bgcolor=#FFE4E1|7||bgcolor=#CEEBFB|7||bgcolor=#CEEBFB|7||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#FFE4E1|9||bgcolor=#CEEBFB|9||bgcolor=#CEEBFB|9||bgcolor=#CEEBFB|9||bgcolor=#CEEBFB|9||bgcolor=#C0FFC0|7 ||bgcolor=#FFE4E1|9||bgcolor=#CEEBFB|9||bgcolor=#CEEBFB|9||bgcolor=#CEEBFB|9||bgcolor=#CEEBFB|9||style="background: #dcdbd6;"|9 	
|-
|-! align="right"
!  5||style="text-align: left" | Јединство, Сурчин
|bgcolor=#C0FFC0|9||bgcolor=#C0FFC0|5||bgcolor=#C0FFC0|2||bgcolor=#CEEBFB|2||bgcolor=#CEEBFB|2||bgcolor=#C0FFC0|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1 ||bgcolor=#FFE4E1|2||bgcolor=#CEEBFB|2||bgcolor=#FFE4E1|3||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#FFE4E1|4||bgcolor=#CEEBFB|4||bgcolor=#CEEBFB|4||bgcolor=#CEEBFB|4||bgcolor=#CEEBFB|4||bgcolor=#CEEBFB|4 ||bgcolor=#CEEBFB|4||bgcolor=#CEEBFB|4||bgcolor=#CEEBFB|4||bgcolor=#CEEBFB|4||bgcolor=#CEEBFB|4||style="background: #dcdbd6;"|5 	
|-
|-! align="right"
!  6||style="text-align: left" | Винча
|bgcolor=#C0FFC0|11||bgcolor=#FFE4E1|13||bgcolor=#C0FFC0|12||bgcolor=#FFE4E1|13||bgcolor=#FFE4E1|14||bgcolor=#CEEBFB|14||bgcolor=#C0FFC0|12||bgcolor=#FFE4E1|13||bgcolor=#FFE4E1|14||bgcolor=#CEEBFB|14 ||bgcolor=#C0FFC0|13||bgcolor=#CEEBFB|13||bgcolor=#CEEBFB|13||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#CEEBFB|13||bgcolor=#C0FFC0|12||bgcolor=#FFE4E1|13||bgcolor=#FFE4E1|14||bgcolor=#C0FFC0|11||bgcolor=#FFE4E1|12 ||bgcolor=#CEEBFB|12||bgcolor=#CEEBFB|12||bgcolor=#CEEBFB|12||bgcolor=#FFE4E1|13||bgcolor=#C0FFC0|12||style="background: #dcdbd6;"|13 	
|-
|-! align="right"
!  7||style="text-align: left" | Бежанија 
|bgcolor=#C0FFC0|7||bgcolor=#C0FFC0|4||bgcolor=#FFE4E1|6||bgcolor=#FFE4E1|11||bgcolor=#FFE4E1|13||bgcolor=#CEEBFB|13||bgcolor=#FFE4E1|14||bgcolor=#C0FFC0|12||bgcolor=#CEEBFB|12||bgcolor=#CEEBFB|12 ||bgcolor=#CEEBFB|12||bgcolor=#CEEBFB|12||bgcolor=#CEEBFB|12||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#C0FFC0|11||bgcolor=#CEEBFB|11||bgcolor=#FFE4E1|12||bgcolor=#FFE4E1|13||bgcolor=#FFE4E1|14||bgcolor=#CEEBFB|14 ||bgcolor=#CEEBFB|14||bgcolor=#CEEBFB|14||bgcolor=#CEEBFB|14||bgcolor=#CEEBFB|14||bgcolor=#CEEBFB|14||style="background: #dcdbd6;"|14 	
|-
|-! align="right"
!  8||style="text-align: left" | Телеоптик 
|bgcolor=#C0FFC0|6||bgcolor=#FFE4E1|7||bgcolor=#C0FFC0|5||bgcolor=#C0FFC0|4||bgcolor=#CEEBFB|4||bgcolor=#FFE4E1|8||bgcolor=#CEEBFB|8||bgcolor=#C0FFC0|6||bgcolor=#C0FFC0|3||bgcolor=#FFE4E1|5 ||bgcolor=#C0FFC0|4||bgcolor=#CEEBFB|4||bgcolor=#CEEBFB|4||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#C0FFC0|2||bgcolor=#CEEBFB|2||bgcolor=#FFE4E1|3||bgcolor=#CEEBFB|3||bgcolor=#CEEBFB|3||bgcolor=#CEEBFB|3 ||bgcolor=#CEEBFB|3||bgcolor=#CEEBFB|3||bgcolor=#CEEBFB|3||bgcolor=#CEEBFB|3||bgcolor=#CEEBFB|3||style="background: #dcdbd6;"|4 	
|-
|-! align="right"
!  9||style="text-align: left" | Срем, Јаково 
|bgcolor=#C0FFC0|4||bgcolor=#C0FFC0|3||bgcolor=#C0FFC0|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#FFE4E1|2||bgcolor=#CEEBFB|2||bgcolor=#FFE4E1|3||bgcolor=#C0FFC0|2||bgcolor=#CEEBFB|2 ||bgcolor=#C0FFC0|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1 ||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#CEEBFB|1||style="background: #dcdbd6;"|1 	
|-
|-! align="right"
!10||style="text-align: left" | Будућност, Добановци 
|bgcolor=#C0FFC0|8||bgcolor=#FFE4E1|10||bgcolor=#FFE4E1|14||bgcolor=#C0FFC0|8||bgcolor=#C0FFC0|7||bgcolor=#C0FFC0|6||bgcolor=#C0FFC0|5||bgcolor=#C0FFC0|2||bgcolor=#FFE4E1|4||bgcolor=#C0FFC0|3 ||bgcolor=#CEEBFB|3||bgcolor=#CEEBFB|3||bgcolor=#C0FFC0|2||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#FFE4E1|3||bgcolor=#CEEBFB|3||bgcolor=#C0FFC0|2||bgcolor=#CEEBFB|2||bgcolor=#CEEBFB|2||bgcolor=#CEEBFB|2 ||bgcolor=#CEEBFB|2||bgcolor=#CEEBFB|2||bgcolor=#CEEBFB|2||bgcolor=#CEEBFB|2||bgcolor=#CEEBFB|2||style="background: #dcdbd6;"|2 	
|-
|-! align="right"
!11||style="text-align: left" | БСК, Борча
|bgcolor=#C0FFC0|10||bgcolor=#C0FFC0|9||bgcolor=#FFE4E1|13||bgcolor=#FFE4E1|14||bgcolor=#C0FFC0|10||bgcolor=#FFE4E1|11||bgcolor=#C0FFC0|10||bgcolor=#FFE4E1|11||bgcolor=#CEEBFB|11||bgcolor=#CEEBFB|11 ||bgcolor=#C0FFC0|9||bgcolor=#FFE4E1|10||bgcolor=#FFE4E1|11||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#C0FFC0|8||bgcolor=#CEEBFB|8||bgcolor=#FFE4E1|10||bgcolor=#FFE4E1|11||bgcolor=#C0FFC0|10||bgcolor=#CEEBFB|10 ||bgcolor=#CEEBFB|10||bgcolor=#CEEBFB|10||bgcolor=#FFE4E1|11||bgcolor=#FFE4E1|12||bgcolor=#C0FFC0|10||style="background: #dcdbd6;"|11 	
|-
|-! align="right"
!12||style="text-align: left" | Дорћол
|bgcolor=#C0FFC0|3||bgcolor=#FFE4E1|6||bgcolor=#FFE4E1|10||bgcolor=#C0FFC0|7||bgcolor=#C0FFC0|6||bgcolor=#C0FFC0|3||bgcolor=#CEEBFB|3||bgcolor=#FFE4E1|7||bgcolor=#CEEBFB|7||bgcolor=#FFE4E1|9 ||bgcolor=#FFE4E1|10||bgcolor=#FFE4E1|11||bgcolor=#C0FFC0|9||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#FFE4E1|12||bgcolor=#FFE4E1|13||bgcolor=#FFE4E1|14||bgcolor=#C0FFC0|12||bgcolor=#FFE4E1|13||bgcolor=#CEEBFB|13 ||bgcolor=#CEEBFB|13||bgcolor=#CEEBFB|13||bgcolor=#CEEBFB|13||bgcolor=#C0FFC0|11||bgcolor=#FFE4E1|13||style="background: #dcdbd6;"|10 	
|-
|-! align="right"
!13||style="text-align: left" | БАСК 
|bgcolor=#C0FFC0|2||bgcolor=#C0FFC0|1||bgcolor=#FFE4E1|3||bgcolor=#FFE4E1|5||bgcolor=#FFE4E1|8||bgcolor=#C0FFC0|7||bgcolor=#C0FFC0|6||bgcolor=#C0FFC0|5||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#FFE4E1|7 ||bgcolor=#C0FFC0|5||bgcolor=#FFE4E1|6||bgcolor=#CEEBFB|6||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#FFE4E1|7||bgcolor=#CEEBFB|7||bgcolor=#FFE4E1|8||bgcolor=#CEEBFB|8||bgcolor=#CEEBFB|8||bgcolor=#FFE4E1|9 ||bgcolor=#C0FFC0|8||bgcolor=#CEEBFB|8||bgcolor=#CEEBFB|8||bgcolor=#C0FFC0|7||bgcolor=#CEEBFB|7||style="background: #dcdbd6;"|8 	 
|-
|-! align="right" 
!14||style="text-align: left" | Палилулац
|bgcolor=#C0FFC0|1||bgcolor=#FFE4E1|2||bgcolor=#FFE4E1|4||bgcolor=#C0FFC0|3||bgcolor=#CEEBFB|3||bgcolor=#FFE4E1|4||bgcolor=#FFE4E1|7||bgcolor=#FFE4E1|8||bgcolor=#FFE4E1|9||bgcolor=#C0FFC0|8 ||bgcolor=#CEEBFB|8||bgcolor=#CEEBFB|8||bgcolor=#CEEBFB|8||bgcolor=#FFFACD|?||bgcolor=#C0FFC0|6||bgcolor=#C0FFC0|5||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#FFE4E1|6 ||bgcolor=#CEEBFB|6||bgcolor=#CEEBFB|6||bgcolor=#C0FFC0|5||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#CEEBFB|5||style="background: #dcdbd6;"|3 	
|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #f9f9f9;" 	
|| ||  || || ||    	
|}

Табела 

|width"50"| 
|valign="top"|

|width"50"| 
|valign="top"|	

|}

За сезону 1981/82. формира се јединствена Прва Београдска лига
Првак Срем, Јаково такмичиће се у сезони 1981/82. у Београдској зони.
У јединствену Прву Београдску Лигу пласирали су се:
Будућност из Добановаца, Палилулац, Телеоптик, Јединство из Сурчина, Змај из Земуна и ИМТ, Нови Београд.
Остали клубови такмичиће се у Међуопштинским лигама.

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Сезона 1980/81. у југословенском фудбалу